Luis Alberto Flores Matías (n. 1981), cestista dominicano
Luis Enrique Flores (n. 1961), calciatore messicano
Luis Victor Flores, calciatore argentino